Topdivisie 2000 (Kazachs Бірінші Лигасы) was het negende seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het negende seizoen van de Topdivisie werd gespeeld tussen van 16 april t/m 29 oktober 2000.

De Topdivisie ging net als vorig seizoen van start met 16 ploegen. Dankzij Jenïs FK Astana mocht de nieuwe hoofdstad van het land voor het eerst een landskampioen binnen haar stadsmuren begroeten, al was daar wel een zogeheten Altın Matc (Gouden Wedstrijd, uitslag 2-0) tegen Aksess-GoldenGreyn FK Patropavl, dat eveneens op 74 punten was geëindigd; het was sinds 1997 de eerste en in totaal de tweede Gouden Wedstrijd in de geschiedenis van het Kazachse voetbal.

De Qazaqstannıñ foetbol federacïyası zou in 2002 het 52ste lid van de UEFA worden; blijkbaar moest de bond zich in 2001 daarom al afmelden bij de Asian Football Confederation, hetgeen voor de kampioen en de bekerwinnaar (van het winterseizoen 2000/01) de consequentie had dat ze in 2001/02 noch Aziatisch noch Europees konden spelen.

De bekerwinnaar van 1999/2000 werd SOPFK Qayrat Almatı (en die mocht in 2001/2002 als laatste club Kazachstan nog wel vertegenwoordigen in de Aziatische beker voor bekerwinnaars), maar voor Ertis FK Pavlodar (verliezend bekerfinalist in 2000/01 tegen Jenïs FK Astana) waren de druiven zuur. Topscorer van de competitie werd de Braziliaan Nilton Pereira Mendes van Ertis FK Pavlodar met 21 doelpunten (waaronder 6 benutte penalty's).

Op 10 juli 2000 (de 15de speeldag van het seizoen) kwam Batır FK Ekibastuz niet opdagen bij het uitduel met CSKA-Qayrat FK Almatı en drie dagen later evenmin bij het inhaalduel tegen Taraz FK; de thuisploegen behaalden zo reglementaire 3-0-overwinningen en Batır kreeg 6 punten in mindering wegens niet verschijnen bij de twee duels, maar enkele dagen later werd duidelijk dat Batır FK Ekibastuz zich wegens financiële problemen teruggetrokken had uit de competitie. De resultaten van de 13 gespeelde wedstrijden (en de twee reglementaire uitslagen) werden geschrapt. Batır had op dat moment 3 wedstrijden gewonnen, 1 gelijk gespeeld en 11 verloren (doelcijfers 5-26); de club zou in 2001 weer deelnemen aan de Topdivisie, maar in het lopende seizoen ging de competitie - voorlopig - verder met 15 ploegen.

Op 26 juli 2000, tussen de 17de en 18de speeldag (die op 25 juli resp. 28 juli plaatsvonden) fuseerden Jiger FK Şımkent en Tomïrïs FK Şımkent. De fusieclub, die verderging onder de naam Dostıq FK Şımkent (de naam betekent vriendschap), nam de punten over van Tomïrïs; alle resterende wedstrijden van Jiger werden reglementair als 0-3-nederlagen beschouwd. Promovendi waren er dit seizoen niet geweest; aan het eind van het seizoen verdween alleen het gefuseerde Jiger en voegde CSKA-Qayrat FK Almatı zich bij SOPFK Qayrat Almatı, maar degradanten waren er niet.

Clubs

Kaart

Eindstand 2000

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

1 SOPFK Qayrat FK Almatı kreeg 3 punten in mindering wegens het niet betalen van de bijdrage aan de Kazachse voetbalbond.

Resultaten 2000

2 Uitslag ongeldig verklaard in verband met het terugtrekken van Batır FK Ekibastuz uit de competitie.

3 Aanvankelijk reglementair 3-0 verklaard, maar in tweede instantie ongeldig verklaard in verband met het terugtrekken van Batır FK Ekibastuz uit de competitie.

4 Na de fusie met Tomïrïs FK Şımkent speelde Ordabası Jiger FK Şımkent geen wedstrijd meer; de resterende wedstrijden werden tot reglementaire 3-0-overwinningen voor de tegenstanders uitgeroepen.

Gouden Wedstrijd

Topscorers 2000

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2000

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)
 Statistieken op de site van Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола (Russisch)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Kazachstan